Koryo ou Goryeo, état historique situé sur la péninsule de Corée.
 Koryo, région imaginaire des Royaumes oubliés.
 Kōryō, bourg dans le district de Kitakatsuragi, au Japon.